Pannello solare termico – riscalda un fluido nell'ambito di un impianto di riscaldamento o produzione di acqua sanitaria
 Pannello solare a concentrazione – riscalda un fluido per generare con un turbo-alternatore energia elettrica
 Pannello solare fotovoltaico – composto da celle fotovoltaiche, converte direttamente in energia elettrica sfruttando l'effetto fotovoltaico
 Pannello solare ibrido – esempio di cogenerazione fotovoltaica, con accoppiamento di un pannello solare termico con un pannello solare fotovoltaico

Collegamenti esterni